Gibbosaverruca är ett släkte av kräftdjur. Gibbosaverruca ingår i familjen Verrucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havstulpaner
Gibbosaverruca